Schlarman ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Henry Leo Schlarman (1879–1951), römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Peoria
 Stanley Girard Schlarman (* 1934), Altbischof von Dodge City